Matylda Saská, plným jménem německy Mathilde Marie Augusta Viktorie Leopoldina Karolina Luisa Franziska Josepha Prinzessin von Sachsen (19. března 1863, Drážďany – 27. března 1933 tamtéž) byla saská princezna.

Biografie 
Princezna Matylda se narodila jako třetí dítě i dcera pozdějšího saského krále Jiřího I. (1832 - 1904) a jeho manželky Marie Anny Portugalské (1843 - 1884), dcery portugalské královny Marie II. Zůstala však nejstarším dítětem svých rodičů, neboť obě její starší sestry zemřely ještě jako nemluvňata.

Tichá a laskavá, avšak nepříliš pohledná Matylda se měla podle plánů svého otce provdat za rakouského korunního prince, arcivévodu Rudolfa, syna rakouského císaře Františka Josefa I. Ten však se tomuto svazku vyhnul a oženil se s belgickou princeznou Stefanií.

Jejím dalším potenciálním ženichem byl další rakouský arcivévoda, František Ferdinand d'Este, synovec a následník Františka Josefa II. Ten však kvůli lásce k hraběnce Žofii Chotkové (s níž roku 1900 uzavřel přes odpor císaře morganatický sňatek) ženitbu s Matyldou odmítl rovněž; to výrazně negativně poznamenalo jinak velmi úzké přátelské vztahy mezi oběma monarchiemi. Napětí se nicméně uvolnilo, když se mladší bratr Františka Ferdinanda, arcivévoda Ota František Josef oženil s Matyldinou mladší sestrou Marií Josefou.

Matylda těmito odmítnutími velmi trpěla, stala se kritickou a jízlivou a ztrpčovala život svému okolí. Útěchu hledala i v alkoholu a vysloužila si tak u saského obyvatelstva přezdívku Matylda Schnapps (Matylda Kořalka). Stranila se oficiálního života dvora a byla nejneoblíbenějším členem královského domu.

Matylda byla talentovaná malířka. V letech 1890 - 1901 studovala u drážďanského malíře a ilustrátora Alfreda Diethe. V následujících letech pak malovala řadu obrazů - krajin a scén ze života na zámku Pillnitz. 24 z nich byly vydány jako velkoformátové tisky, další jako pohlednice, výtěžek z jejichž prodeje sloužil k dobročinným účelům.

Matylda zemřela v Drážďanech 27. března roku 1933 v 70 letech věku. Pohřbena byla v Nové hrobce Katedrály Nejsvětější Trojice v Drážďanech.

Externí odkazy 
 
 http://thepeerage.com/p670.htm#i6696

Vývod z předků 

Wettinové (albertinská větev)
Saské princezny
Němečtí římští katolíci
Narození 19. března
Narození v roce 1863
Narození v Drážďanech
Úmrtí 27. března
Úmrtí v roce 1933
Úmrtí v Drážďanech
Pohřbení v katedrále v Drážďanech
Ženy